Horant steht für:

 Horand, ein Lehnsmann in der nordischen Sage
 Dukus Horant, ein jüdisch-deutsches Strophenepos
 Hjalmar Kutzleb, Pseudonym des Schriftstellers